|
|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Limoges (officieel Open GDF Suez de Limoges) van 2014 vond plaats van 3 tot en met 9 november 2014 in de Franse plaats Limoges. Het was de eerste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

De Française Kristina Mladenovic speelde zowel de enkel- als de dubbelspelfinale. Zij wist evenwel geen van beide winnend af te sluiten.

Enkelspel 
Het eerste reekshoofd, Française Alizé Cornet, meldde zich kort voor aanvang van het toernooi af, wegens een onderrugblessure. In haar plaats werd haar landgenote Kristina Mladenovic onder aan de plaatsingslijst toegevoegd – bij aanvang van de kwartfinales was Mladenovic nog als enige geplaatste speelster in het toernooi.

De ongeplaatste Tereza Smitková uit Tsjechië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als negende geplaatste Française Kristina Mladenovic in twee sets. Smitková wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven.

De Belgische Alison Van Uytvanck was als zesde geplaatst. Zij bereikte de tweede ronde.

De Nederlandse Richèl Hogenkamp, die als lucky loser aan het speelstersveld was toegevoegd, versloeg het zevende reekshoofd, de Zwitserse Stefanie Vögele, en bereikte de kwartfinale.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
De vier geplaatste teams voldeden aan de verwachting en bereikten de halve finales.

Het als vierde geplaatste Tsjechische duo Kateřina Siniaková en Renata Voráčová won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als eerste geplaatste koppel Tímea Babos en Kristina Mladenovic in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Siniaková had daarnaast één eerdere dubbel­speltitel met een andere partner; Voráčová negen.

Er waren geen Belgische of Nederlandse deelneemsters bij het dubbelspel.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Limoges 2014
Limoges